El Tractat de Waitangi (en anglès:  the Treaty of Waitangi , en maori:  Te Tiriti o Waitangi ) es va signar el 6 de febrer de 1840 a Waitangi, a la Badia de les Illes, Nova Zelanda. Va ser signat per representants de la corona britànica i caps maoris de l'Illa Nord. El  resident britànic, James Busby, ja havia convençut a aproximadament 35 d'aquests caps pel fet que pretenguessin la independència sota la denominació de "Confederació de les Tribus de Nova Zelanda". El document rubricat a Waitangi va ser transportat més tard a altres localitats del nord per obtenir signatures maoris addicionals.

The Treaty (com en diuen freqüentment els neozelandesos), justificava que els anglesos fessin de Nova Zelanda una colònia britànica. Avui es considera el punt fundacional de Nova Zelanda com a nació.

No obstant això, el gran problema va ser que es signaren dues versions, una en anglès i una altra en maori, i totes dues tenien punts discordants. La versió maori deia que ells acceptaven la permanència dels britànics a costa de la protecció permanent per part de la corona. La versió britànica deia que els maoris es sotmeten a la corona a canvi de la protecció britànica. Per exemple, l'ús de la paraula kāwanatanga, que apareix en el Tractat per expressar el concepte de la sobirania.

Text del Tractat

Preàmbul

Primer Article

Segon Article

Tercer Article

Tractat de compensació 
L'any 2008 set iwis, representant unes 100.000 persones, van signar un tractat de compensació amb l'estat per les injustícies sorgides arran del Tractat de Waitangi. Segons aquest, l'estat lliurarà a les tribus unes 176.000 hectàrees de terrenys forestals, i els seus drets d'explotació, avaluats en uns 316 milions de dòlars americans. La llicència d'explotació dels terrenys estarà a nom de l'empresa semiestatal  CNI Isi Holdings Limited , amb un 13,3% de participació estatal, i el 86,7% restant de participació maorí.

Referències

Vegeu també 
 Guerres dels Mosquets

Enllaços externs 

 Informació sobre el tractat a nzhistory.net.nz 
 Web del Tractat de Waitangi a Archives New Zealand 

Història de Nova Zelanda
Waitangi
Esdeveniments del 1840